Боональ-де-Ибор () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лос-Иборес. Занимает площадь 64,6 км². Население — 558 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса